Георгий Емельянович Афанасьев (,  — , ) — , , , , общественный деятель, Министр иностранных дел Украины в 1918 году.

Биография 
Сын военного. Учился в Оренбургской (Уфимской) гимназии, с 1865 по 1869 год обучался на историческом отделении Новороссийского университета в Одессе.

Будучи студентом принимал активное участие в общественной жизни. Был одним из руководителей студенческого кружка, попал в списки «неблагонадежных». По окончании университета в 1869 году был оставлен в университете для приготовления к профессорскому званию по кафедре всеобщей истории, позже — приват-доцент кафедры всеобщей истории (1884) Новороссийского университета. Преподавал историю в одной частных одесских женских гимназий.

Доктор всеобщей истории. По подозрению в «неблагонадежности» подвергался травле. Так и не стал профессором.

В 1894 году переехал в Киев и стал директором (управляющим) конторой Государственного банка. Благодаря его стараниям, в 1905 г. по проекту архитектора Вербицкого и инженера Кобелева было построено новое здание банка в Киеве. Являлся бессменным директором Киевского банка до конца 1918 года.

Работая директором банка, Афанасьев также возглавил Товарищество взаимного кредита, открыл в Киеве коммерческое училище и гимназию, занимался благотворительной деятельностью, в частности, в области здравоохранения.

Государственная деятельность 
После государственного переворота в Киеве (29 апреля 1918 г.) и свержения правительства УНР была провозглашена Украинская Держава, гетман Павел Скоропадский пригласил в формируемое правительство историка и финансиста Г. Афанасьева, который с 3 мая 1918 года вошел в его состав в качестве государственного контролёра.

С ноября до 14 декабря 1918 года — министр иностранных дел. Новым министром иностранных дел был Афанасьев, профессор, самый популярный в Киеве человек, с огромной эрудицией, он имел один огромный недостаток — был слишком стар На этой должности безуспешно пытался изменить внешнеполитический курс Украины и заключить союз со странами Антанты.

Скоропадский высказывался о нём как о человеке «мало обращавшем внимание на реальную ситуацию», весьма склонном к сближению с Антантой и вредящем союзу Украины с Германией.

Противники Скоропадского из украинского национального лагеря упрекали Афанасьева в русском происхождении и антиукраинской позиции в языковом вопросе. Один из них в записке Совету Министров 15 сентября 1918 года писал: "г. Афанасьев — государственный контролер, впоследствии министр иностранных прав, русский из Уфы (Сибирь). Последовательный враг украинства, вел кампанию против украинского языка, который называл «грубым и угловатым».

Не обошли вниманием и подписание Афанасьевым в числе 9 гетманских министров (Н. Василенко, А. Ржепецкий, С. Гербель, С. Гутник, Романов, В. Зеньковский, В. Колокольцов, Ю. Вагнер, Афанасьев и С. Завадский) записки премьеру Ф. Лизогубу в октябре 1918, в которой выразили требования федерации с Россией.

После падения гетманата приехал в Одессу, Сотрудничал с «Одесским листком», где публиковались его статьи. Позже эмигрировал в Сербию (Королевство сербов, хорватов и словенцев). Был избран профессором истории на философском факультете Белградского университета, где проработал до смерти в 1925 году.

Научная деятельность 
Главным предметом исследований ученого была Франция. Отдельным страницам её истории он посвятил свою магистерскую («Главные моменты министерской деятельности Тюрго», 1884) и докторскую («Условия хлебной торговли во Франции в конце XVIII века», 1892) диссертации, для которых собрал ценные материалы в архивах Парижа.

В 1892 году вышла объемная (более 500 стр.) книга Г. Е. Афанасьева «Условия хлебной торговли во Франции в конце XVIII века». Почти одновременно с русским изданием книга вышла в переводе на французский. В докладе во Французской академии наук видный французский историк П. Левассёр заявил: «Этот труд, выполненный иностранцем, …делает большую честь его автору и будет, несомненно, полезен всем тем, кто будет заниматься экономической историей XVIII в.».

Когда создавалась коллекция «История Европы по эпохам и странам» в издательстве знаменитых энциклопедистов Брокгауза и Ефрона, Афанасьеву предложили написать книгу «История Ирландии» (увидела свет в 1907 году). В 1908 г. опубликовал книгу «Исторические и экономические статьи» в нескольких томах.

Исследования ученый сочетал с чтением публичных лекций на различные темы.

Избранные труды 
 Два момента конституционной истории Англии XIX века. — Одесса, 1882;
 Главные моменты министерской деятельности Тюрго. — Одесса, 1884;
 Внешняя политика Наполеона ІІІ. — Одесса, 1885;
 Судьбы Ирландии. — Одесса, 1887;
 Две публичные лекции о Марии Стюарт. — Одесса, 1888;
 Капитал, спекуляция и банкиры. — Одесса, 1893;
 Наши конкуренты. — Одесса, 1893;
 Гугеноты при Людовике XIV. — Одесса, 1895;
 Наполеон І. — К., 1898;
 Мирабо. — Одесса, 1902;
 Исторические и экономические статьи. Т. I. Киев, 1909;
 Наполеон и Александр. Причины войны 1812 года. — К., 1912.
Английская революция 1688 г. и русская революция 1917 г. - Киев: типо-лит. "С.В. Кульженко", 1917.

Литература 
 Кареев Н. И. Историки французской революции. Т.3: Изучение французской революции вне Франции. — Л., 1925. — С.168;
 Молок А. И. История Франции нового времени в трудах русских историков // Ист. журнал. — 1945. — № 1/2. — С.53;
 Очерки истории исторической науки в СССР. Т.3. — М., 1963. — С.486;
 Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 — грудень 1918. — К.;
 Філадельфія, 1995. — С.268,316,324,325,372,376;
 Стрельський Г. Діячі України доби національно-визвольних змагань (1917—1920 рр.) // Історія в школі. — 1998. — № 5-6. — С.48;
 Таран Л. В. Историческая мысль Франции и России. 70-е годы XIX — 40-е годы XX вв. — К., 1994. — С.69-71, 172;
 Енциклопедія українознавства. — Т.1. — 1955. — С.77.
 Тарас Гончарук, Ірина Дружкова. Одесити — міністри урядів Української держави гетьмана П. Скоропадського: матеріали до історичних портретів Сергія Гутника та Георгія Афанасьєва
 В. Савченко. «Одеські історики»

Ссылки 
 
 Георгий Афанасьев.

Банкиры Российской империи
Банкиры Украины
Выпускники историко-филологического факультета Императорского Новороссийского университета
Дипломаты Украины
Доктора исторических наук
Журналисты Российской империи
Историки России
Историки Украины
Историки Российской империи
Министры иностранных дел Украины
Министры Украины
Общественные деятели Российской империи
Общественные деятели Украины
Педагоги Российской империи
Персоналии:Киев
Персоналии:Уфа
Персоналии:Одесса
Преподаватели Новороссийского университета
Русские эмигранты первой волны в Югославии
Финансисты Российской империи
Финансисты Украины